Die 2. U-16-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 12. bis zum 25. Juli 1987 in Kanada statt. Titelverteidiger war die Nationalmannschaft der Nigeria, neuer Titelträger war die Nationalmannschaft der Sowjetunion.

Teilnehmer

Modus 
 Die Vorrunde wird in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.
 Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.
 Ab dem Viertelfinale wird im K.-o.-System weitergespielt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

}
}
}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der U-16-WM 1987 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Offizielle Seite des FIFA-Wettbewerbs

1987
Fußballveranstaltung 1987
Fußball (Kanada)
Sportveranstaltung in Kanada